

Geografia 
 Leonte – fiume del Libano

Mitologia 
 Leonte o Leonteo  – personaggio della mitologia greca, figlio di Corono

Persone 
 Leonte – re di Sparta
 Leonte di Atene – ammiraglio ateniese del V secolo a.C.